Phragmite est le nom vernaculaire de certains roseaux du genre Phragmites,
 Phragmite est le nom vernaculaire de deux espèces de fauvettes des marais :
 le phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus),
 le phragmite aquatique (Acrocephalus paludicola),.